Minckley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles O. Minckley
 Wendell Lee Minckley